Dillsburg ist der Name von Ortschaften in den Vereinigten Staaten:
 Dillsburg (Illinois), Champaign County
 Dillsburg (Pennsylvania), York County
 Dillsburg Junction (Pennsylvania), bei Mechanicsburg

Dillsburg ist der Name einer Villa in Deutschland:
 Dillsburg, beim Dillsgraben, auf dem Höhenzug Harplage, nahe Königsdahlum, Landkreis Hildesheim, Niedersachsen